Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 79-es, továbbá 79M jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 79-es trolibusz (Budapest)
 79M trolibusz (Budapest, 2020–2023)megszűnt